АССУР е сенегалски футболен клуб.

История 
Клубът играеше в най-високата дивизия на сенегалския футбол, позицията им в по-късната част беше до голяма степен умерена до 2006 г., когато беше въведена груповата система, клубът беше изпаднал в дивизия 2 и се върна през 2008 г., където остана до 2013 г., когато отново изпадна след като клубът с новото име завърши последен, най-високата им позиция беше четвърта.

В състезанията за купата CSS игра в Купата на ФА на Сенегал и загуби финала през 1994 г. от АСК Диараф, единственото им участие в Купата на Националното събрание беше през 2010 г., където също загубиха финала.

АССУР участва в първата в историята Купа на Лигата през 2009 г. и напредна до четвъртфиналите, където загубиха от Мбур, година по-късно те също напреднаха до четвъртфиналите и загубиха от АСК Диараф, основният отбор на Сенегал.

През 2012 г. клубът е преименуван на АС захарна фабрика Сенегал.[1]

Техният домашен стадион е Общински стадион Ричард Тол .

История в Африка

Източници 

 AS Sucrière, formerly known as CSS Richard-Toll

Сенегалски футболни отбори